K23 ou K.23 peut faire référence à :
 Atteintes de l'œsophage au cours de maladies classées ailleurs, d'après la classification internationale des maladies ;
 Conservati fedele (K.23), une aria de concert pour soprano et orchestre de Wolfgang Amadeus Mozart ;
 Sonate K. 23, une œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres